Trapped (2001), een televisiefilm uit 2001
Trapped (film), een thrillerfilm uit 2002
Trapped (2Pac), de derde single van de Amerikaanse rapper 2Pac
Trapped (Jimmy Cliff), in 1985 gecoverd door Bruce Springsteen en de E Street Band
Trapped (computerspel), een computerspel
 Trapped (televisieserie) (Ófærð), een IJslandse televisieserie uit 2015